Sezon 1916/1917 był 7. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna IFK Göteborg. Nowym mistrzem został zespół Örgryte IS.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Svenska serien

Bibliografia 
 

1920 w piłce nożnej
1921 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1920 w Europie
1921 w Europie
Szwecja w XX wieku